Santa Cecilia est la forme italienne, espagnole et portugaise de sainte Cécile. Ce nom peut faire référence à :

Toponymes

Santa Cecília, dans l'État de la Paraíba.
 Santa Cecília, dans l'État de Santa Catarina.
 Santa Cecília, quartier de la ville de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul.
 Santa Cecília, quartier de la ville de São Paulo.
 Santa Cecília do Pavão, dans l'État du Paraná.
 Santa Cecília do Sul, dans l'État du Rio Grande do Sul.

Santa Cecilia, commune de la province de Burgos.

Santa Cecilia

Santa Cecília, dans le district de Cantagalo.

Institutions 
 Conservatorio Santa Cecilia de Rome.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme